Люцья́н Яце́нтий Ку́дзя (; 1 января 1942, Завоя) — польский саночник, выступал за сборную Польши в конце 1950-х — начале 1970-х годов. Участник трёх зимних Олимпийских игр, чемпион мира в зачёте двухместных саней, призёр многих международных турниров и национальных первенств.

Биография 
Люцьян Кудзя родился 1 января 1942 года в гмине Завоя, Малопольское воеводство. Активно заниматься санным спортом начал с юных лет, проходил подготовку в клубе «Крыница», затем представлял краковскую «Ольшу» и новы-сончский «Дунаец». На международной арене дебютировал в возрасте восемнадцати лет, на юниорском чемпионате Европы в австрийском Виллахе занял восьмое место как в двойках, так и одиночках. В 1962 году впервые выступил на взрослом мировом первенстве, на домашней трассе в Крынице тоже показал восьмой результат. Ещё через год в паре с Ришардом Пендраком-Яновичем завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Имсте. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Инсбруке, на первых в истории олимпийских соревнованиях по санному спорту. На одноместных санях финишировал одиннадцатым, тогда как на двухместных разделил пятое место с итальянской командой, которую представляли Джованни Грабер и Джампаоло Амбрози.

После значительного перерыва в 1967 году Кудзя вернулся в большой спорт, принял участие в чемпионатах Европы и мира, однако попасть в число призёров не сумел. Позже прошёл квалификацию на Олимпиаду 1968 года в Гренобль, возлагал на этот турнир большие надежды, но выступил ещё хуже предыдущего раза — тринадцатое место в одиночном разряде и девятое в парном (в двойках ему помогал саночник Станислав Пачка).

Несмотря на неудачу, Кудзя сохранил за собой место в основном составе национальной сборной и продолжал ездить на крупнейшие международные соревнования. Так, в 1970 году он был задействован в программе чемпионата мира в немецком Кёнигсзе, хотя финишировал здесь двадцать третьим и тринадцатым в одиночках и двойках соответственно. В следующих двух сезонах вновь представлял Польшу на чемпионатах Европы и мира, при этом наилучшего результата добился на мировом первенстве 1971 года в итальянской Вальдаоре — в состязаниях двухместных саней ему совсем немного не хватило до призовой позиции, он приехал к финишу пятым. Последним крупным турниром в его продолжительной карьере стали Олимпийские игры 1972 года в Саппоро. На этих Играх он в точности повторил результат предыдущего раза, показал тринадцатое время в мужском одиночном разряде и девятое в парном (его партнёром на парный разряд был Ришард Гавёр).

Ссылки 
 
 Люцьян Кудзя  — результаты выступлений на крупнейших чемпионатах

Саночники Польши
Саночники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по санному спорту